Schwarzbach, signifiant « ruisseau noir » en allemand, désigne un certain nombre de lieux dans les pays de langues germaniques.

 Schwarzbach (Blies), une rivière de Rhénanie-Palatinat, affluent de la Blies et sous-affluent du Rhin ;
 , une rivière de Bavière, affluent de la Saalach et sous-affluent du Danube ;
 Schwarzbach (Lusace), une commune de l'arrondissement de Haute-Forêt-de-Spree-Lusace dans le Brandebourg ;
 Schwarzbach (Elterlein), un village de la commune d'Elterlein en Saxe ;
 Schwarzbach (Thuringe), une commune de l'arrondissement de Greiz en Thuringe.

 Schwarzbach (Zinsel), une rivière des Vosges du Nord, affluent du Falkensteinbach et sous-affluent du Rhin ;
 Schwarzbach (Horn), un ruisseau des Vosges du Nord, affluent de la Horn et sous-affluent du Rhin ;
 Schwarzbach (Moderbach), un ruisseau des Vosges du Nord, affluent de la Zinsel du Nord et sous-affluent du Rhin ;
 Schwarzbach (Sarre), un ruisseau de Moselle, affluent de la Sarre et sous-affluent du Rhin.

Voir aussi 
 Schwartzenbach, parfois appelée Schwarzbach, une rivière des Vosges du Nord, affluent de la Horn et sous-affluent du Rhin.